Nüsken ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Nüsken (1914–1970), deutscher Mathematiker und Schachspieler
 Gertrud Nüsken (1917–1972), deutsche Schachspielerin
 Sjoeke Nüsken (* 2001), deutsche Fußballspielerin